Andrej Kuznecov era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Roman Safiullin ha sconfitto Denis Yevseyev con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(7-2).

Teste di serie 

  Roman Safiullin (campione)
  Jay Clarke (primo turno, ritirato)
  Dmitrij Popko (semifinale)
  Michail Kukuškin (secondo turno)

  Timofej Skatov (primo turno) 
  Evgenij Karlovskij (secondo turno) 
  Evgenij Donskoj (quarti di finale) 
  Illja Marčenko (secondo turno)

Qualificati 

  Yankı Erel (secondo turno)
  Dominik Palán (primo turno)
  Hong Seong-chan (primo turno)

  Nam Ji-sung (secondo turno) 
  Alafia Ayeni (secondo turno) 
  Ivan Liutarevich (primo turno)

Wildcard 

  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

  Beibit Zhukayev (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

President's Cup 2022